Anastasi ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Anastasi (* 1960), italienischer Volleyballer und Trainer
 Anne Anastasi (1908–2001), US-amerikanische Psychologin
 Auguste Paul Charles Anastasi (1820–1889), französischer Landschaftsmaler und Lithograf 
 (1765–1860), griechischer Kaufmann und Antikenhändler
 Jean Anastasi (1935–2020), französischer Radrennfahrer  
 Joseph G. Anastasi (1937–2005), US-amerikanischer Sekretär für ökonomische Entwicklung und Wahlkampfmanager
 Larry Anastasi (* 1934), US-amerikanischer Fechter
 Pietro Anastasi (1948–2020), italienischer Fußballspieler
 Rosario Anastasi (1806–1876), italienischer Bildhauer

Anastasi steht für:
 Ανάσταση, die neugriechische Form von Anastasis (altgriech. ἀνάστασις ‚Auferstehung‘) 
 Papyrus Anastasi I, ein altägyptischer Papyrus

Siehe auch:
 Anastase
 Anastasis